Aquesta és una llista de capítols de la sèrie de manga Detectiu Conan, escrita i dibuixada per Gosho Aoyama, i publicada periòdicament a la revista Weekly Shōnen Sunday de l'editorial Shogakukan. Va començar a publicar-se el 19 de gener del 1994 i des de llavors se n'han editat més de mil capítols al Japó, de manera que és la 21a sèrie de manga més longeva. Shogakukan ha aplegat els capítols en volums tankōbon, el primer dels quals va sortir el 18 de juny del 1994, i ja n'hi ha més de 90.

A Catalunya, l'editorial Planeta DeAgostini n'ha publicat en català els 12 primers volums.

Volums de l'1 al 10

Volums de l'11 al 20

Volums del 21 al 30

Volums del 31 al 40

Volums del 41 al 50

Volums del 51 al 60

Volums del 61 al 70

Volums del 71 al 80

Volums del 81 al 90

Volums del 91 al 100

Volums del 101 al 110

Capítols que encara no s'han publicat en cap volum 
 1103. Un començament monocromàtic (白黒モノクロの序盤オープニング, Monokuro no Ōpuningu)
 1104. Un cavall ensangonat (血染めの騎士ナイト, Chizome no Naito)
 1105. Les llàgrimes de la rendició (陥落の涙, Kanraku no Namida)
 1106

Referències 

Detectiu Conan
Detectiu Conan